Por Aguado  se puede entender:

 El apellido Aguado.

Personajes 

 Fray Pedro de Aguado (¿?-1589), franciscano español, cronista del Nuevo Reino de Granada y Venezuela. 
 Alejandro María Aguado (1784-1842), banquero español, Marqués de las Marismas del Guadalquivir. 
 Dionisio Tomás Ventura Aguado y García (1784-1849), compositor y guitarrista clásico español.
 Emiliano Aguado Hernández (1907–1979), ensayista y dramaturgo español. 
 José Aguado Smolinski, ingeniero de montes español, alcalde de León (1944-1946) y procurador en las Cortes Españolas. 
 Gustavo Aguado, cantante y compositor venezolano. 
 Xavier «Xavi» Aguado Companys, conocido como Aguado (1968-), futbolista español.
 Ignacio Aguado (1983), abogado y político español.